Душан Крцун Ђорђевић (Ваљево, 17. март 1921 — Београд, 17. март 1971) био је српски филмски и позоришни глумац.

Глумом је почео да се бави 1946. године у Народном позоришту на Цетињу, а након Другог светског рата глумачку каријеру наставља и Народном казалишту у Осјеку и Српском народном позоришту у Новом Саду. У Београд долази 1959. године где почиње да ради у Савременом позоришту. Ту је глумио до краја своје каријере.

Био је један од дугогодишњих актера емисије "Веселе вечери" Радио Београда.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Језеро || /
|-
| 1956. || Зле паре || Серђенте
|-
| 1958. || Три корака у празно || Крчмар
|-
| 1959. || Туђе дете || Фјодор Фјодоровиц Прибилев
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1959 1960. || Сервисна станица || /
|-
| 1961. || Нема малих богова || Друг са семинара 2
|-
| 1961. || Серафимов клуб || /
|-
| 1961. || Не убиј || Кордијеов отац
|-
| 1961. || Срећа у торби || Друг Нико (као Д. Ђорђевић)
|-
| 1961. || Суђење Мери Дуган || /
|-
| 1962. || Шеки снима, пази се || Службеник 1
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура || /
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног || Један од предака
|-
| 1964. || Пут око света || /
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || Слузбеник 2
|-
| 1965. || Лицем у наличје || /
|-
| 1966. || Сервисна станица || Келнер
|-
| 1967. || Златна праћка || Путник (као Крцун Ђорђевић)
|-
| 1967. || Дежурна улица || Радник 2
|-
| 1968. || Пусти снови || Надзорник
|-
| 1968. || Спавајте мирно || /
|-
| 1969. || Рађање радног народа || Радин удварач
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Рођаци || /
|-
| 1970. || Десет заповести || Радник 2
|-
| 1971. || Леваци || Иследник Божа
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1971.
Српски глумци
Југословенски глумци
Ваљевци